Rancagua puede referirse a:

Localidades 
 Rancagua, comuna y ciudad chilena;
 Rancagua, localidad del norte de la provincia de Buenos Aires;

Otros usos 
 Metrotren Rancagua, servicio de trenes que unirá Santiago de Chile con Rancagua;
 Rancagua (LST-92), barcaza tipo LST de la Clase Batral perteneciente al Comando Anfibio y Transportes Navales de la Armada de Chile;
 Rancagua, Estación Central del mismo nombre;
 Rancagua Zoo, zoológico ubicado en la comuna del mismo nombre;

Enlaces externos